Mitrea ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Mitrea (* 1987), rumänischer Fußballspieler
 Ionuț Mitrea (* 1990), rumänischer Kanute
 Marius Mitrea (* 1982), rumänisch-italienischer Rugby-Union-Schiedsrichter